Division 1 i fotboll för herrar 2018 var Sveriges tredje högsta division i fotboll för herrar och var den trettonde upplagan av "nya Division 1". Division 1 2018 bestod av två serier (Norra respektive Södra) med vardera 16 lag. 

Det var första säsongen som division 1-serierna bestod av 16 lag istället för 14.

Tabeller

Norra

Poängtabell

Resultattabell

Södra

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Uppflyttningskval

Nedflyttningskval

Omgång 1
Sex lag i från Division 2 spelar i omgång 1 för att utse de två som går vidare till omgång 2.
Grupp 1

Grupp 2

Omgång 2

FC Trollhättan kvalificerade sig för Division 1 2019 med ackumulerade slutresultatet 4–3.

Karlslunds IF kvalificerade sig för Division 1 2019 med ackumulerade slutresultatet 3–2.

Skytteligan

Norra

Södra

Referenser 

2018
Fotbollssäsongen 2018
Fotboll i Sverige 2018